Efternamnet Egerbladh har burits av flera personer, bland andra:

Berndt Egerbladh.
Birgitta Egerbladh.
Ossian Egerbladh.

Svenska efternamn